La 2. Fußball-Bundesliga 2002-2003 è stata la 29ª edizione della seconda divisione tedesca di calcio.

Delle diciotto squadre che ne hanno preso parte, le sette nuove squadre rispetto all'edizione precedente sono state le tre retrocesse dalla Bundesliga (la massima serie del campionato tedesco di calcio), ovvero ,  e  che hanno preso il posto delle promosse ,  e ; le quattro promosse dalla Regionalliga (la terza serie del campionato), provenienti dai due gironi Nord e Süd ovvero, rispettivamente,  ed ,  ed . Queste ultime società hanno rimpiazzato le retrocesse , ,  e .

Al termine della manifestazione, le prime tre squadre piazzatesi in classifica, ,  ed , hanno conseguito la promozione nella Bundesliga 2003-2004. Il Friburgo, quale primatista, è stato nominato campione del torneo. Le ultime quattro squadre, , ,  e  hanno subito la retrocessione nella Regionalliga. Da segnalare i sei punti di penalizzazione del .

Capocannoniere del torneo è stato Andrij Voronin del  con venti reti.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 2003-2004.
      Retrocessi in Regionalliga 2003-2004.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Friburgo (20)
 Maggior numero di pareggi: Union Berlino (15)
 Maggior numero di sconfitte: Mannheim (21)
 Minor numero di vittorie: Mannheim (6)
 Minor numero di pareggi: Lubecca, Magonza (5)
 Minor numero di sconfitte: Colonia (5)
 Miglior attacco: Magonza (64 gol fatti)
 Peggior attacco: Mannheim (32 gol fatti)
 Miglior difesa: Friburgo (32 gol subiti)
 Peggior difesa: Mannheim (71 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Eintracht Francoforte, Friburgo (+26)
 Peggior differenza reti: Mannheim (-39)
 Miglior serie positiva: Colonia (25, 1ª-25ª)
 Peggior serie negativa: Eintracht Trier (6, 27ª-32ª) , Reutlingen (6, 27ª-32ª) , Mannheim (6, 24ª-29ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Colonia (6, 13ª-18ª)
Partite
 Più gol (9):
Eintracht Francoforte-Reutlingen 6-3, 25 maggio 2003
 Maggior scarto di gol (7): Colonia-Union Berlino 7-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 37 gol nella 34ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 16 gol nella 12ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 5 in 20ª giornata, 28ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Hermann Albrecht (8)
 Felix Brych (8)
 Peter Gagelmann (8)
 Stephan Kammerer (8)
 Thorsten Kinhöfer (8)
 Torsten Koop (8)
 Florian Meyer (8)
 Günter Perl (8)
 Babak Rafati (8)
 Georg Schalk (8)
 Markus Schmidt (8)
 Stefan Trautmann (8)
 Franz-Xaver Wack (8)
 Michael Weiner (8)
 Matthias Anklam (7)
 Jürgen Aust (7)
 Helmut Fleischer (7)
 Thomas Frank (7)
 Lutz-Michael Fröhlich (7)
 Manuel Gräfe (7)
 Jürgen Jansen (7)
 Uwe Kemmling (7)
 Peter Lange (7)

 Dominik Marks (7)
 Detlef Scheppe (7)
 Peter Sippel (7)
 André Stachowiak (7)
 Edgar Steinborn (7)
 Hartmut Strampe (7)
 Kai Voss (7)
 Wolfgang Walz (7)
 Markus Weber (7)
 Stefan Weber (7)
 Herbert Fandel (6)
 Jörg Keßler (6)
 Knut Kircher (6)
 Mike Pickel (6)
 Volker Raquet (6)
 Wolfgang Stark (6)
 Lutz Wagner (6)
 Hellmut Krug (5)
 Dirk Margenberg (5)
 Mike Otte (5)
 Markus Merk (4)

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
2002-2003